Die Irish League 1998/99 war die 98. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 1998 und endete am 24. April 1999. Glentoran FC wurde zum 20. Mal Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 36 Spieltagen vier Mal gegeneinander. Aufgestiegen war Newry Town. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Siegerliste auf eu-football

1998/99
Fußballsaison 1998/99